W Polsce: 
 Żelechów – miasto w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów 
 Żelechów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów 
 Żelechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Żelechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów

 Żelechów – gmina 
 Żelechów – gromada

W Ukrainie:
 Żelechów Wielki – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim